Oratorio del Rosario (Castelbuono)
 Oratorio del Rosario (Codrongianos)
Oratorio del Rosario (Genova)
 Oratorio del Rosario (Ploaghe)
 Oratorio del Rosario (Seneghe)
 Oratorio del Rosario (Tempio Pausania)
 Oratorio del Rosario di San Domenico
 Oratorio del Rosario di Santa Cita